Martina Navrátilová e Pam Shriver hanno battuto in finale Elise Burgin e Rosalyn Fairbank 6–4, 4–6, 6–4.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová /  Pam Shriver (campionesse)
 Elizabeth Smylie /  Wendy Turnbull (quarti di finale)

 Elise Burgin /  Rosalyn Fairbank (finale)
 Sandy Collins /  Nataša Zvereva (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of New England 1989